Чемпионат Европы по конькобежному спорту 1948 года прошёл 14 — 15 февраля в Хамаре (Норвегия). Чемпионат проводился только среди мужчин на дистанциях 500 метров, 1500 метров, 5000 метров и 10000 метров. В соревнованиях принимали участие кроме европейцев представители Америки и Азии всего 30 конькобежцев из 10 стран. Чемпионом Европы стал норвежский скороход Рейдар Лиаклев, призёрами — швед Гёте Хедлунд и норвежец Одд Лундберг.

Результаты 

 * = с падением
 NC = не отобрался на заключительную дистанцию
 DNF = не закончил дистанцию

Чемпионаты Европы по конькобежному спорту
Международные соревнования по конькобежному спорту в Норвегии
1948 год в конькобежном спорте
Февраль 1948 года
Спорт в Норвегии в 1948 году
Международные спортивные соревнования в Хамаре
Чемпионаты Европы в 1948 году
Чемпионаты Европы в Норвегии